Metal Conquest – pierwszy album typu EP szwedzkiej grupy Heavy Load wydany we wrześniu 1981 roku.

Lista utworów

Twórcy 
 Ragne Wahlquist – gitara, śpiew, instrumenty klawiszowe
 Eddy Malm – gitara, śpiew
 Torbjörn Ragnesjo – gitara basowa
 Styrbjörn Wahlquist – perkusja

Przypisy

Bibliografia 

Albumy Heavy Load
Albumy muzyczne wydane w roku 1981